Il doppio del torneo di tennis Taiwan Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Jo-Anne Faull e Julie Richardson che hanno battuto in finale Amanda Coetzer e Cammy MacGregor 3–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Amanda Coetzer /  Cammy MacGregor (finale)
 Rika Hiraki /  Nana Miyagi (semifinali)

Assente
 Shaun Stafford /  Marianne Werdel (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Taiwan Open 1992